Der State Treasurer of Arizona gehört zu den konstitutionellen Ämtern des Staates Arizona.

Die Aufgabe des State Treasurers im Bundesstaat Arizona umfasst die Tätigkeit als Chefbankier und Investmentbüro von Arizona. Das Büro des Treasurers verwaltet die jährlichen Staatseinnahmen, leitet die staatlichen Bankdienstleistungen und verwaltet das Anlageportfolio des Bundesstaates Arizona. Der Treasurer gehört zudem den Verwaltungsräten einer Reihe öffentlicher Körperschaften an. Er ist einer von sieben auf Landesebene gewählten konstitutionellen Ämtern.

Die Verfasser der Staatsverfassung von Arizona haben eine Amtszeitbegrenzung für den Posten des State Treasurers in der Staatsverfassung verankert. Ursprünglich betrug die Amtszeit des State Treasurers zwei Jahre und eine nachfolgende Wiederwahl war nicht möglich. Daher haben die Demokraten J. W. Kelly und E. T. Williams junior bei den Wahlen zwischen 1948 und 1958 im Wechsel für den Posten des State Treasurers kandidiert, um diese Bestimmung in der Staatsverfassung zu umgehen. In der Folgezeit wurde die Staatsverfassung von Arizona angepasst. Die Amtszeit des State Treasurers wurde auf vier Jahre verlängert mit der Möglichkeit einer nachfolgenden Wiederwahl. Die Regelung trat zu der Wahl von 1970 in Kraft.

Liste der Arizona State Treasurers

Einzelnachweise

Weblinks 
 Liste der Arizona State Treasurers (1912–2011)
 Offizielle Seite der Arizona State Treasurer

!
Politik (Arizona)